Ženská dvouhra Silicon Valley Classic 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do singlové soutěže tenisového turnaje v San José hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská tenistka Mihaela Buzărnescuová, kterou v úvodním kole vyřadila Ruska Darja Kasatkinová.

Vítězkou se stala 25letá Číňanka Čeng Saj-saj, jež ve finále zdolala 21letou běloruskou turnajovou dvojku a desátou hráčku žebříčku Arynu Sabalenkovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Popáté v kariéře tak porazila členku elitní světové desítky. Na okruhu WTA Tour vybojovala premiérový singlový titul. Bodový zisk ji vrátil na osobní kariérní maximum, když se posunula z 55. na 38. místo žebříčku.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019